Јарице су насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 34 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Рибник

Референце 

Општина Рибник
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Насеља подијељена међуентитетском линијом